Glietsch ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Glietsch (* 1964), deutscher Polizeibeamter
 Eduard Glietsch (1813–1889), deutscher Orgelbauer